Mužská čtyřhra BNP Paribas Open 2017 probíhala v první polovině března 2017. Do deblové soutěže indianwellského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, jenž skončil ve druhém kole na raketách Srbů Novaka Djokoviće a Viktora Troického.

Bob a Mike Bryanovi s Henrim Kontinenem vstupovali do turnaje s příležitostí vystřídat na čele světového žebříčku ATP ve čtyřhře Francouze Mahuta. Po dohrání prvního kola zůstal jediným vyzyvatelem světové jedničky Kontinen, jenž šanci nevyužil po čtvrtfinálovém vyřazení.

Vítězem se stal šestý nasazený jihoafricko-americký pár Raven Klaasen a Rajeev Ram, který za 1.46 hodin ve finále zdolal polsko-brazilské turnajové osmičky Łukasze Kubota s Marcelem Melem výsledkem 6–7, 6–4 a [10–8]. Z dvanácti her úvodního setu dospělo pět ke shodě, ale žádný z párů si nevypracoval brejkovou příležitost. Rozhodl tak tiebreak.

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1 000 bodů a získali pátou společnou trofej. Klaasen vybojoval dvanáctý deblový titul na okruhu ATP Tour, druhý z Mastersů, a pro Rama to bylo v den jeho 33. narozenin také dvanácté takové turnajové vítězství a první na Mastersech.

Nasazení párů 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (1. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinále)
  Feliciano López /  Marc López (1. kolo)
 ''' Raven Klaasen /  Rajeev Ram (vítězové)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo ''(finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BNP Paribas Open 2017